Il Bivongi rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento
odore: vinoso, caratteristico, delicato
sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato

Storia

Abbinamenti consigliati 
Carni suine, bovine rosse, agnello, capra.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Reggio Calabria  (1996/97)  300,0

Vini DOC della provincia di Catanzaro
Vini DOC della provincia di Reggio Calabria
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nero d'Avola
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Castiglione
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Gaglioppo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nocera